Tortugaster är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Reinhard 1948. Tortugaster ingår i familjen Peltogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rotfotingar
Tortugaster